Benn heeft meerdere betekenissen:
 Gottfried Benn, Duits schrijver
 Tony Benn, Brits politicus
 Het pseudoniem van André Beniest, een Belgisch stripauteur